Бартків — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бартків Богдан Михайлович — український журналіст.
 Бартків Василь Павлович — український політик. Народний депутат України 4-го скликання.
 Бартків Євген Григорович — український журналіст, громадсько-політичний діяч.
 Бартків Микола — український громадський діяч.

Українські прізвища
Прізвища на -ів